Beatty Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beatty Knob (Ohio)
 Beatty Knob (Pennsylvania)